Ferguson-Brown, een tractor
 Ferguson rifle, een pistool
 Ferguson Company, een voormalig tractorproducent
 Ferguson Research Ltd., een producent van racewagens
 Ferguson TE20, een Britse tractor
 Massey Ferguson, een tractorproducent. Ontstaan uit een fusie van onder andere Ferguson Company

Plaatsnaam
 Ferguson (Iowa)
 Ferguson (Kentucky)
 Ferguson (Missouri), een suburb van St. Louis

Achternaam
 Abbie Park Ferguson, oprichter van Huguenot College
 Adam Ferguson, filosoof en historicus
 Sir Alex Ferguson, voetbalcoach
 Barry Ferguson, Schots profvoetballer
 Bob Ferguson, golfprofessional
 Bob Ferguson (componist), componist
 Chris Ferguson, pokerspeler
 Craig Ferguson, acteur en showhost van de Late Late Show
 Darren Ferguson, voetbalspeler en manager van (Peterborough United)
 David Ferguson, zakenman
 Duncan Ferguson, voetballer
 Sir Harry Ferguson, industrialist en tractorontwerper
 Helaman Ferguson, wiskundige
 James Ferguson, antropoloog
 James Ferguson, muzikant
 James Edward Ferguson, voormalig gouverneur van Texas
 Matthew Ferguson, acteur
 Maynard Ferguson, Jazz trompettist
 Miriam A. Ferguson, voormalig gouverneur van Texas
 Niall Ferguson, historicus van het Brits imperialisme en het internationaal financieel systeem
 Robert Ferguson, Brits schrijver en historicus van de Vikingen
 Robert Ferguson (1945), schots voetballer
 Sarah Ferguson, Hertogin van York
 Sheila Ferguson, zangeres van Three Degrees
 Stacy Ferguson, zangeres van The Black Eyed Peas